O Torneio de Abertura da  Boa Vista (Crioulo cabo-verdiano, ALUPEC: Turnéu di Abertura da Bubista) é o torneio de futebol ficando atrás apenas da ilha da Boa Vista na Cabo Verde. O torneio é disputado em fase síngulo.  Nela, participam clubes de todas em una fase.  O venceador recente esse Onze Estrelas o venceu o segundo título to torneio.

História 
O torneio começou a ser disputado em 2001 e permanece semelhante até os dias atuais.
.

Venceadores
2004/05: Académica e Operâria
2005/06 e 2006/07: Não houve
2007/08: África Show
2008/09: África Show
2009/10: Não houve
2010/11: África Show
2011/12: Juventude do Norte
2012/13: Académica e Operâria
2013/14: Não venceador
2014/15: Académica e Operâria
2015: Académica e Operâria
2016: Sport Sal Rei Club
2017: Sport Sal Rei Club
2018: Onze Estrelas Clube de Bofareira
2019: Onze Estrelas Clube de Bofareira

Performance por clube

Performance por área

Ver tamběm
Liga Insular da Boa Vista
Taça da Boa Vista
Super Taça da Boa Vista

Notas

Referěncias

Ligações externas 
Associação Regional de Futebol da Boa Vista

Boa Vista (Cabo Verde)
Torneios de futebol de Cabo Verde